Райдужник (Coris) — рід риб родини Губаневих (Labridae). Містить 26 видів.

Види 
 Coris atlantica  Günther, 1862
 Coris auricularis  (Valenciennes, 1839)
 Coris aurilineata  Randall & Kuiter, 1982
 Coris aygula  Lacépède, 1801
 Coris ballieui  Vaillant & Sauvage, 1875
 Coris batuensis  (Bleeker, 1856)
 Coris bulbifrons  Randall & Kuiter, 1982
 Coris caudimacula  (Quoy & Gaimard, 1834)
 Coris centralis  Randall, 1999
 Coris cuvieri  (Bennett, 1831)
 Coris debueni  Randall, 1999
 Coris dorsomacula  Fowler, 1908
 Coris flavovittata  (Bennett, 1828)
 Coris formosa  (Bennett, 1830)
 Coris gaimard  (Quoy & Gaimard, 1824)
 Coris hewetti  Randall, 1999
 Coris julis  (Linnaeus, 1758) — Райдужник морський
 Coris marquesensis  Randall, 1999
 Coris musume  (Jordan & Snyder, 1904)
 Coris nigrotaenia  Mee & Hare, 1995
 Coris picta  (Bloch & Schneider, 1801)
 Coris pictoides  Randall & Kuiter, 1982
 Coris sandeyeri  (Hector, 1884)
 Coris variegata  (Rüppell, 1835)
 Coris venusta  Vaillant & Sauvage, 1875
 Coris venusta  Jenkins, 1901

Джерела

Губаневі
Роди риб